Formeel (bouwkunde), een tijdelijke ondersteuningsconstructie bij het metselen
 Beleefdheid

Zie ook
 Formule (doorverwijspagina)